Естеро Колорадо има више значења:

 Естеро Колорадо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Естеро Колорадо (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику